Siphonocryptus är ett släkte av mångfotingar. Siphonocryptus ingår i familjen Siphonocryptidae. 

Siphonocryptus är enda släktet i familjen Siphonocryptidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dubbelfotingar
Siphonocryptus